Рік Міддлтон (;  4 грудня 1953, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за національну збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1973 року був обраний в драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». Загалом провів 1119 матчів у НХЛ, включаючи 114 матчів плей-оф Кубка Стенлі.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Бостон Брюїнс».

Виступав за національну збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Друга збірна усіх зірок ОХЛ — 1973
 Перша збірна усіх зірок АХЛ — 1974
 Команда всіх зірок НХЛ — 1982
 Приз Леді Бінг — 1982
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981, 1982, 1984

Статистика

Посилання 
 
 

Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Уродженці Торонто